zatrzymanie – zatrzymanie w prawie karnym procesowym, środek przymusu
 zatrzymanie – zatrzymanie w terminologii brydżowej
 zatrzymanie pojazdu – pojęcie w ruchu drogowym
 nagłe zatrzymanie krążenia – termin kardiologiczny